Chassidismus oder Hassidismus steht für folgende Bewegungen von Chassidim (von hebräisch Chassid  „Frommer“):

 Chassidismus, jüdische religiös-mystische Strömung seit dem 18. Jahrhundert

Mittelalter:
 Chasside Mizrajim, ägyptischer Chassidismus (13.–14. Jh.)
 Chasside Aschkenas, rheinischer Chassidismus (12.–13. Jh.)

Antike:
 Hasidäer, auch Asidäer oder Chassidim, Gemeinschaft im Judentum (2. Jh. v. Chr.)
 Chassidim Rischonim, „frühe Fromme“ der rabbinischen Zeit

Siehe auch: